Friera de Valverde kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Friera de Valverde (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Friera de Valverde (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar